Buckland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Buckland
 William Buckland